Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Generali Open Kitzbühel 2015. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Ebenso kam ein Lucky Loser in die Hauptrunde. Insgesamt nahmen 31 Spieler an der Qualifikation teil, die am 1. und 2. August 2015 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 65 kB)

ATP World Tour 2015
2015